Schrank se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Paula von Schrank
 Franz von Paula Schrank